Línea Plata podría referirse a:

En transporte público:
 Línea Plata (LYNX), una línea propuesta para Charlotte, Carolina del Norte.
 HealthLine, una ruta de autobús de tránsito rápido en Cleveland, Ohio, en color plata.
 Línea Plata (Metro de Los Ángeles), una ruta de autobús de tránsito rápido en Los Ángeles, California.
 Línea Plata (Metro de Boston), una ruta de autobús de tránsito rápido en Boston, Massachusetts.
 Línea Plata (Tranvía de San Diego), una línea de tren ligero del Tranvía de San Diego, California.
 Línea Plata (Metro de Washington), una línea en el Metro de Washington.
 Línea Hibiya, una línea del metro de Tokio en color plata.
 Línea Jubilee, una línea del Metro de Londres en color plata.